

Codici 
 tvk – codice ISO 639-3 della lingua southeast ambrym

Televisione 
 tvk – nome abbreviato di TV Kanagawa, emittente televisiva giapponese